Druga liga FBiH Zapad je treći ligaški rang natjecanja u BiH. Natjecanje se održava na prostoru Unsko-sanske županije i županije Središnja Bosna.  Organizator natjecanja je Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine.

Struktura lige 

Prvoplasirana ekipa ulazi u Prvu ligu F BiH. Posljednjeplasirane ekipe ispadaju u prvu ligu Unsko-sanske županije ili u županijsku ligu ŽSB.

Liga je ponekad igrana u dvije skupine. Pobjednici skupina bi igrali razigravanje za prvaka i ulazak u viši rang natjecanja.

Sezona 2022./23. 

 NK Bratstvo, Bosanska Krupa
 NK Brnjaci, Brnjaci 
 NK Iskra, Bugojno 
 NK Kiseljak, Kiseljak 
 FK Krajina, Cazin 
 NK Novi Travnik, Novi Travnik
 NK Podgrmeč, Sanski Most 
 NK Romari, Vitez
 FK Rudar, Han Bila
 NK Rudar, Donji Kamengrad
 NK Sloga, Otoka
 FK Vitez, Vitez
 NK Vitez, Vitez
 FK Vitez, Bužim
 NK Vlašić, Turbe

Dosadašnji osvajači 

 2004./05. - NK Kreševo-Stanić, Kreševo
 2005./06. - FK Krajina, Cazin
 2006./07. - NK Iskra, Bugojno
 2007./08. - FK Krajina, Cazin
 2008./09. - NK Krajišnik, Velika Kladuša
 2009./10. - FK Krajina, Cazin
 2010./11. - NK Vitez, Vitez
 2011./12. - NK Podgrmeč, Sanski Most
 2012./13. - FK Una, Kulen Vakuf 
 2013./14. - NK Maestral-BSI, Jajce
 2014./15. - NK Novi Travnik, Novi Travnik
 2015./16. - FK Krajina, Cazin
 2016./17. - NK Iskra, Bugojno 
 2017./18. - NK Novi Travnik, Novi Travnik
 2018./19. - NK Travnik, Travnik
 2019./20. - FK Rudar, Han Bila
 2020./21. - FK Rudar, Han Bila (Zapad 1), NK Podgrmeč, Sanski Most (Zapad 2)
 2021./22. - NK Iskra, Bugojno

Vanjske poveznice 

 Druga liga FBiH Zapad na nsfbih.ba
 Nogometni savez Unsko-sanske županije
 sportsport.ba

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja